Bertrand Guilloux (1977) – rugbista a 15 francese
 Charles Guilloux (1866-1946) – pittore francese
 Louis Guilloux (1899-1980) – scrittore e traduttore francese
 Maurice Le Guilloux (1950) – ex ciclista su strada francese
 Pierre Guilloux (1901-1937) – saltatore in alto francese